Borrani est un nom qui désigne :
 Odoardo Borrani, un peintre italien du mouvement des Macchiaioli au  ;
 Borrani (société), un fabricant italien de jantes automobiles.